Il doppio  del Trophée des Alpilles 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Pierre-Hugues Herbert e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma Roger-Vasselin quest'anno non hanno partecipato.

Herbert ha fatto coppia con Laurent Rochette.

Laurynas Grigelis e Uladzimir Ihnacik hanno battuto in finale 6–7(4–7), 6–3, [10–6] Jordi Marsé-Vidri e Carles Poch-Gradin.

Teste di serie

  Laurynas Grigelis /  Uladzimir Ihnacik (Campioni)
  Pierre-Hugues Herbert /  Laurent Rochette (Quarti di finale, ritiro)

  Aljaksandr Bury /  Andrej Vasilevskij (quarti di finale)
  David Rice /  Sean Thornley (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Trophée des Alpilles 2012